Кършовски може да се отнася за:

 Иван Кършовски, български националреволюционер, обществен деец, книжовник и юрист (1839–1914)
 Сава Кършовски, български националреволюционер и юрист (1847–1913)
 Преслав Кършовски, български художник (1905–2003)